Мильено (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Мильено проживало 512 человек. Деревня Мильено расположена на границе с Черногорией

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы), ненамного меньше по численности в деревне сербской национальности.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 237 человек (46,29 %);
 хорваты — 0 человек (0,00 %);
 мусульмане — 262 человека (51,17 %); 
 югославы — 7 человек (1,37 %);
 другие и неизвестно — 6 человек (1,17 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской